Carpodetus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Carpodetus ingår i familjen Rousseaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Carpodetus